Cymbiodyta är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Ernest Marie Louis Bedel 1881. Cymbiodyta ingår i familjen palpbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Palpbaggar
Cymbiodyta